Gemeinde ovvero Comuni dell'Austria
 Gemeinde ovvero Comuni della Germania
 Gemeinde ovvero Comuni della Svizzera